Тимо́шко — українське прізвище. Походить від імені Тимофій, Тиміш.

Персоналії 
 Володимир Тимошко (* 1974) — полковник Національної поліції України, учасник Російсько-української війни.
 Ганна Тимошко (* 1949) — українська науковиця, доктор педагогічних наук, професор, відмінник освіти України, Білорусі, Росії, заслужений працівник народної освіти України.
 Тамара Тимошко (* 1942) — українська артистка оперети, солістка Київського національного академічного театру оперети.

Див. також 
 Тимочко

Українські прізвища